Вла́дас Бразю́нас (;  17 лютого 1952, Пасваліс) — литовський поет і перекладач.

Біографія 
1969 року закінчив середню школу в Пасвалісі. В 1962—1972 роках вивчав журналістику у Вільнюському університеті. 1997 року закінчив університет за спеціальністю литовська мова та література. Працював у редакціях газет «Gimtasis kraštas», «Literatūra ir menas», «Lietuvos rytas».

З 1988 року є членом Союзу письменників Литви. З 1996 року займається виключно літературною творчістю.

Автор 15 поетичних збірок, упорядник кількох книжок, перекладає з латиської, французької, білоруської, польської, російської, сербської, хорватської, української. Його вірші перекладено понад 16 мовами.

Книги 
 Slenka žaibas: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1983.
 Voro stulpas: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1986.
 Suopiai gręžia dangų: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1988.
 Užkalbėti juodą saują: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1989.
 Išeinančios pušys: eilėraščiai. Vilnius: Vyturys, 1992.
 Alkanoji linksniuotė: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1993.
 Užkalinėti: eilėraščiai Vilnius: Vaga, 1998.
 Ant balto dugno: eilėraščiai. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999.
 lėmeilėmeilėmeilė: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 2002.
 Karilionas tūkstančiui ir vienai aušrai: poema. Vilnius: Kronta, 2003.
 Būtasis nebaigtinis: poezija. Vilnius: Petro ofsetas, 2003.
 Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai: eilėraščiai. Vilnius: Kronta, 2005.
 Viskas yra rytoj: eilėraščiai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007.

Переклади 
 U. Bērziņš. Kukaiņu soĮi. Vabzdžių žingsniai: poezija. sudarė Kęstutis Nastopka. Vilnius: Baltos lankos, 1997.
 K. Skujenieks. Aš esu toli viešėjęs: eilėraščių rinktinė, 1963—2003. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
 J. Rokpelnis. Lyrika. Vilnius: Petro ofsetas, 2005.
 A. Rybalko. Eilėraščiai: rinktinė lenkų ir lietuvių kalbomis. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003.

Нагороди 
 2003 — Ятвязька премія за збірку віршів «Минулий недоконаний/Imparfait» (Būtasis nebaigtinis/Imparfait, 2003), переклад литовською мовою віршів Аліції Рибалко (2003), укладання і підготовку до друку збірки Раймондаса Йонутіса «Зоря в кімнаті без вікон» (Aušra kambary be langų, 2003)/

Посилання 
 Особиста сторінка 
 «Коротка історія часу» в перекладі Андрія Бондаря (с. 34)

Джерела 
 «Альманах Четвертого міжнародного літературного фестивалю»
 Vladas Braziūnas

Литовські журналісти
Литовські поети
Литовські перекладачі
Випускники Вільнюського університету